|-
|(53751)||2000 EN62|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,117|| align=right|2,95|| align=right|3,672||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53752)||2000 EC64|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,177|| align=right|3,28|| align=right|3,478||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53753)||2000 EV66|| align=right|15,6|| align=right|2,402|| align=right|0,144|| align=right|2,19|| align=right|3,721||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53754)||2000 ED69|| align=right|15,1|| align=right|2,369|| align=right|0,118|| align=right|7,18|| align=right|3,646||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53755)||2000 EA70|| align=right|16,1|| align=right|2,370|| align=right|0,115|| align=right|1,96|| align=right|3,648||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53756)||2000 EN70|| align=right|15,5|| align=right|2,643|| align=right|0,063|| align=right|7,57|| align=right|4,296||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53757)||2000 EP74|| align=right|14,7|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|9,31|| align=right|3,712||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53758)||2000 ED76|| align=right|14,9|| align=right|2,227|| align=right|0,145|| align=right|4,99|| align=right|3,324||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53759)||2000 EE76|| align=right|15,8|| align=right|2,149|| align=right|0,154|| align=right|6,93|| align=right|3,150||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53760)||2000 ET76|| align=right|15,3|| align=right|2,291|| align=right|0,076|| align=right|5,92|| align=right|3,467||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53761)||2000 EB77|| align=right|16,2|| align=right|2,189|| align=right|0,046|| align=right|6,26|| align=right|3,238||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53762)||2000 EM79|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,079|| align=right|6,20|| align=right|3,743||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53763)||2000 EH80|| align=right|16,1|| align=right|2,282|| align=right|0,090|| align=right|3,30|| align=right|3,447||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53764)||2000 EV81|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,221|| align=right|4,21|| align=right|3,386||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53765)||2000 EZ82|| align=right|14,5|| align=right|2,662|| align=right|0,152|| align=right|13,12|| align=right|4,342||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53766)||2000 EG83|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,128|| align=right|6,33|| align=right|3,597||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53767)||2000 EV84|| align=right|13,5|| align=right|2,715|| align=right|0,177|| align=right|18,67|| align=right|4,473||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53768)||2000 EW84|| align=right|15,2|| align=right|2,260|| align=right|0,074|| align=right|8,57|| align=right|3,397||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53769)||2000 EU85|| align=right|15,5|| align=right|2,267|| align=right|0,122|| align=right|4,01|| align=right|3,412||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53770)||2000 EA86|| align=right|15,1|| align=right|2,469|| align=right|0,130|| align=right|3,54|| align=right|3,879||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53771)||2000 EL86|| align=right|16,2|| align=right|2,164|| align=right|0,193|| align=right|3,33|| align=right|3,182||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53772)||2000 EJ87|| align=right|16,0|| align=right|2,471|| align=right|0,107|| align=right|3,73|| align=right|3,884||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53773)||2000 EA92|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,097|| align=right|5,81|| align=right|3,884||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53774)||2000 EL92|| align=right|14,5|| align=right|2,737|| align=right|0,178|| align=right|12,00|| align=right|4,526||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53775)||2000 EN92|| align=right|16,1|| align=right|2,251|| align=right|0,034|| align=right|2,74|| align=right|3,378||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53776)||2000 EO92|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,205|| align=right|14,40|| align=right|4,168||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53777)||2000 EP92|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,044|| align=right|8,14|| align=right|3,371||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53778)||2000 ER92|| align=right|15,1|| align=right|2,197|| align=right|0,197|| align=right|6,00|| align=right|3,256||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53779)||2000 EV93|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|14,17|| align=right|4,120||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53780)||2000 ED94|| align=right|15,2|| align=right|2,640|| align=right|0,130|| align=right|12,50|| align=right|4,289||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53781)||2000 EY94|| align=right|15,6|| align=right|2,357|| align=right|0,185|| align=right|4,30|| align=right|3,618||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53782)||2000 EZ94|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,129|| align=right|4,42|| align=right|3,310||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53783)||2000 EC95|| align=right|13,9|| align=right|2,673|| align=right|0,111|| align=right|6,42|| align=right|4,371||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53784)||2000 EJ97|| align=right|15,4|| align=right|2,305|| align=right|0,047|| align=right|6,12|| align=right|3,498||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53785)||2000 EL97|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,059|| align=right|5,52|| align=right|3,575||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53786)||2000 EM97|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,192|| align=right|2,96|| align=right|3,854||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53787)||2000 EX101|| align=right|14,9|| align=right|2,415|| align=right|0,202|| align=right|4,45|| align=right|3,751||MBA||14. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53788)||2000 EW103|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,033|| align=right|13,34|| align=right|3,796||MBA||14. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53789)||2000 ED104|| align=right|17,3|| align=right|1,371|| align=right|0,269|| align=right|40,80|| align=right|1,605||AMR PHA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53790)||2000 EV105|| align=right|13,9|| align=right|3,005|| align=right|0,078|| align=right|10,08|| align=right|5,207||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53791)||2000 EF106|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,106|| align=right|7,54|| align=right|3,500||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53792)||2000 EU109|| align=right|15,1|| align=right|2,345|| align=right|0,162|| align=right|4,96|| align=right|3,589||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53793)||2000 EX110|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,038|| align=right|5,60|| align=right|3,584||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53794)||2000 EZ110|| align=right|15,7|| align=right|2,330|| align=right|0,081|| align=right|6,34|| align=right|3,556||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53795)||2000 EB111|| align=right|13,8|| align=right|2,978|| align=right|0,073|| align=right|9,55|| align=right|5,137||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53796)||2000 EK111|| align=right|15,8|| align=right|2,224|| align=right|0,182|| align=right|7,88|| align=right|3,316||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53797)||2000 EL111|| align=right|13,7|| align=right|2,728|| align=right|0,276|| align=right|10,83|| align=right|4,504||MBA||8. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53798)||2000 ER112|| align=right|14,9|| align=right|2,271|| align=right|0,144|| align=right|6,17|| align=right|3,421||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53799)||2000 EP118|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,183|| align=right|11,25|| align=right|3,536||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53800)||2000 EZ118|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,055|| align=right|8,04|| align=right|3,341||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53801)||2000 EN119|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,120|| align=right|7,69|| align=right|3,746||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53802)||2000 EQ120|| align=right|14,3|| align=right|2,706|| align=right|0,279|| align=right|7,51|| align=right|4,450||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53803)||2000 EN121|| align=right|14,5|| align=right|2,768|| align=right|0,090|| align=right|9,95|| align=right|4,605||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53804)||2000 ES127|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,152|| align=right|4,72|| align=right|3,394||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53805)||2000 EH128|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,218|| align=right|3,19|| align=right|3,530||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53806)||2000 EG130|| align=right|15,9|| align=right|2,168|| align=right|0,084|| align=right|2,85|| align=right|3,192||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53807)||2000 EV130|| align=right|16,0|| align=right|2,358|| align=right|0,168|| align=right|2,59|| align=right|3,621||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53808)||2000 EH132|| align=right|16,9|| align=right|2,253|| align=right|0,101|| align=right|2,73|| align=right|3,382||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53809)||2000 EH134|| align=right|16,1|| align=right|2,365|| align=right|0,121|| align=right|7,27|| align=right|3,637||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53810)||2000 EU134|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,143|| align=right|7,27|| align=right|4,401||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53811)||2000 EV135|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,064|| align=right|7,09|| align=right|3,531||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53812)||2000 EL136|| align=right|14,5|| align=right|2,647|| align=right|0,197|| align=right|11,48|| align=right|4,306||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53813)||2000 EM136|| align=right|14,5|| align=right|2,305|| align=right|0,239|| align=right|7,60|| align=right|3,499||MBA||12. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53814)||2000 EH137|| align=right|16,4|| align=right|2,220|| align=right|0,120|| align=right|3,20|| align=right|3,307||MBA||12. marec 2000||Farpoint||Farpoint
|-
|(53815)||2000 EQ137|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,176|| align=right|6,48|| align=right|3,707||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53816)||2000 EV137|| align=right|14,3|| align=right|2,661|| align=right|0,132|| align=right|8,12|| align=right|4,340||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53817)||2000 EO138|| align=right|14,3|| align=right|2,780|| align=right|0,169|| align=right|17,79|| align=right|4,634||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53818)||2000 EV138|| align=right|14,1|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|13,20|| align=right|4,249||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53819)||2000 ER139|| align=right|13,4|| align=right|3,033|| align=right|0,109|| align=right|11,13|| align=right|5,282||MBA||12. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53820)||2000 EA140|| align=right|16,3|| align=right|2,380|| align=right|0,054|| align=right|2,20|| align=right|3,670||MBA||14. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53821)||2000 ET144|| align=right|15,8|| align=right|2,263|| align=right|0,123|| align=right|3,13|| align=right|3,403||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53822)||2000 EW144|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,182|| align=right|1,95|| align=right|3,823||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53823)||2000 ED145|| align=right|16,2|| align=right|2,220|| align=right|0,059|| align=right|3,24|| align=right|3,307||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53824)||2000 EV145|| align=right|15,7|| align=right|2,294|| align=right|0,052|| align=right|6,69|| align=right|3,474||MBA||3. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53825)||2000 EB148|| align=right|15,5|| align=right|2,522|| align=right|0,124|| align=right|6,06|| align=right|4,005||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53826)||2000 ER148|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,179|| align=right|5,08|| align=right|3,455||MBA||4. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53827)||2000 EH149|| align=right|16,1|| align=right|2,436|| align=right|0,072|| align=right|4,20|| align=right|3,802||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53828)||2000 ED155|| align=right|14,7|| align=right|2,751|| align=right|0,154|| align=right|6,96|| align=right|4,563||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53829)||2000 EN156|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,060|| align=right|11,31|| align=right|3,563||MBA||10. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53830)||2000 ED157|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,186|| align=right|13,20|| align=right|4,392||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53831)||2000 ED158|| align=right|14,7|| align=right|2,548|| align=right|0,088|| align=right|15,62|| align=right|4,067||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53832)||2000 EQ158|| align=right|15,6|| align=right|2,295|| align=right|0,162|| align=right|9,55|| align=right|3,477||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53833)||2000 EB165|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,133|| align=right|6,42|| align=right|3,462||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53834)||2000 ES179|| align=right|14,6|| align=right|2,656|| align=right|0,213|| align=right|11,68|| align=right|4,328||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53835)||2000 EK180|| align=right|14,5|| align=right|2,669|| align=right|0,178|| align=right|14,63|| align=right|4,359||MBA||4. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53836)||2000 EB185|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,275|| align=right|13,17|| align=right|4,065||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53837)||2000 EJ185|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,048|| align=right|4,61|| align=right|3,423||MBA||5. marec 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(53838)||2000 EA194|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,164|| align=right|0,48|| align=right|3,720||MBA||3. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53839)||2000 EY197|| align=right|16,1|| align=right|2,280|| align=right|0,094|| align=right|5,08|| align=right|3,442||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53840)||2000 EE200|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,099|| align=right|7,00|| align=right|3,354||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(53841)||2000 FX|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,187|| align=right|3,25|| align=right|3,754||MBA||26. marec 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(53842)||2000 FT9|| align=right|17,1|| align=right|2,370|| align=right|0,174|| align=right|1,98|| align=right|3,647||MBA||30. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53843)||2000 FG10|| align=right|13,7|| align=right|2,360|| align=right|0,077|| align=right|10,04|| align=right|3,624||MBA||30. marec 2000||Colleverde||Colleverde
|-
|(53844)||2000 FO11|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,122|| align=right|14,55|| align=right|4,109||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53845)||2000 FZ11|| align=right|13,8|| align=right|2,793|| align=right|0,248|| align=right|9,93|| align=right|4,667||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53846)||2000 FD13|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,180|| align=right|15,21|| align=right|4,565||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53847)||2000 FJ13|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,134|| align=right|9,53|| align=right|4,550||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53848)||2000 FT13|| align=right|13,4|| align=right|3,096|| align=right|0,128|| align=right|18,78|| align=right|5,446||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53849)||2000 FU15|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,132|| align=right|4,14|| align=right|3,389||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53850)||2000 FP16|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,070|| align=right|7,40|| align=right|3,817||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53851)||2000 FR16|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,174|| align=right|14,59|| align=right|4,230||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53852)||2000 FM17|| align=right|15,6|| align=right|2,209|| align=right|0,167|| align=right|7,02|| align=right|3,282||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53853)||2000 FN18|| align=right|14,8|| align=right|2,712|| align=right|0,099|| align=right|9,86|| align=right|4,465||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53854)||2000 FB19|| align=right|15,2|| align=right|2,406|| align=right|0,037|| align=right|12,85|| align=right|3,730||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53855)||2000 FT19|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,109|| align=right|7,69|| align=right|3,626||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53856)||2000 FF21|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|10,51|| align=right|3,430||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53857)||2000 FQ21|| align=right|13,9|| align=right|2,575|| align=right|0,259|| align=right|14,60|| align=right|4,131||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53858)||2000 FT22|| align=right|16,0|| align=right|2,265|| align=right|0,072|| align=right|6,65|| align=right|3,409||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53859)||2000 FZ23|| align=right|15,4|| align=right|2,573|| align=right|0,034|| align=right|12,97|| align=right|4,127||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53860)||2000 FV25|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,098|| align=right|3,07|| align=right|3,727||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53861)||2000 FW25|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,150|| align=right|7,70|| align=right|3,674||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53862)||2000 FA26|| align=right|14,5|| align=right|2,701|| align=right|0,094|| align=right|3,05|| align=right|4,438||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53863)||2000 FJ26|| align=right|15,2|| align=right|2,432|| align=right|0,144|| align=right|3,19|| align=right|3,792||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53864)||2000 FM28|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,126|| align=right|5,42|| align=right|3,408||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53865)||2000 FS29|| align=right|15,0|| align=right|2,559|| align=right|0,131|| align=right|5,66|| align=right|4,093||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53866)||2000 FK30|| align=right|16,1|| align=right|2,176|| align=right|0,104|| align=right|4,15|| align=right|3,209||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53867)||2000 FL30|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,172|| align=right|3,38|| align=right|4,177||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53868)||2000 FP30|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,118|| align=right|3,24|| align=right|3,711||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53869)||2000 FS30|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,087|| align=right|5,13|| align=right|4,350||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53870)||2000 FT30|| align=right|14,2|| align=right|2,473|| align=right|0,138|| align=right|7,25|| align=right|3,887||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(53871)||2000 FN31|| align=right|14,3|| align=right|2,241|| align=right|0,167|| align=right|9,47|| align=right|3,353||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53872)||2000 FG32|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,172|| align=right|4,82|| align=right|3,379||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53873)||2000 FS32|| align=right|15,8|| align=right|2,375|| align=right|0,073|| align=right|5,96|| align=right|3,659||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53874)||2000 FB33|| align=right|13,6|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|15,51|| align=right|4,119||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53875)||2000 FN33|| align=right|13,7|| align=right|2,896|| align=right|0,036|| align=right|13,32|| align=right|4,929||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53876)||2000 FY34|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,189|| align=right|4,25|| align=right|3,412||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53877)||2000 FS35|| align=right|15,6|| align=right|2,303|| align=right|0,124|| align=right|7,22|| align=right|3,495||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53878)||2000 FY35|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,079|| align=right|14,72|| align=right|4,292||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53879)||2000 FE36|| align=right|14,0|| align=right|2,568|| align=right|0,200|| align=right|15,14|| align=right|4,115||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53880)||2000 FJ37|| align=right|15,2|| align=right|2,528|| align=right|0,139|| align=right|5,07|| align=right|4,020||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53881)||2000 FW37|| align=right|15,4|| align=right|2,359|| align=right|0,101|| align=right|7,60|| align=right|3,621||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53882)||2000 FN38|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,136|| align=right|6,94|| align=right|3,598||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53883)||2000 FN39|| align=right|16,6|| align=right|2,235|| align=right|0,089|| align=right|2,95|| align=right|3,340||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53884)||2000 FT39|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,050|| align=right|3,67|| align=right|3,773||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53885)||2000 FX39|| align=right|16,1|| align=right|2,242|| align=right|0,107|| align=right|6,39|| align=right|3,356||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53886)||2000 FY39|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,192|| align=right|6,84|| align=right|4,045||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53887)||2000 FS40|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,020|| align=right|14,51|| align=right|4,048||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53888)||2000 FW40|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,133|| align=right|6,93|| align=right|3,668||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53889)||2000 FB41|| align=right|15,7|| align=right|2,474|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|3,891||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53890)||2000 FR41|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,200|| align=right|6,74|| align=right|3,246||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53891)||2000 FM42|| align=right|15,4|| align=right|2,320|| align=right|0,032|| align=right|13,26|| align=right|3,533||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53892)||2000 FE43|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,084|| align=right|4,54|| align=right|3,385||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53893)||2000 FQ44|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,074|| align=right|5,15|| align=right|3,502||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53894)||2000 FV44|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,044|| align=right|6,83|| align=right|3,642||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53895)||2000 FB46|| align=right|15,3|| align=right|2,386|| align=right|0,042|| align=right|7,58|| align=right|3,684||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53896)||2000 FL46|| align=right|16,3|| align=right|2,260|| align=right|0,092|| align=right|7,55|| align=right|3,397||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53897)||2000 FD48|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,077|| align=right|8,19|| align=right|3,620||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53898)||2000 FU48|| align=right|14,7|| align=right|2,380|| align=right|0,066|| align=right|6,42|| align=right|3,671||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53899)||2000 FM49|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,056|| align=right|5,46|| align=right|3,502||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53900)||2000 FV49|| align=right|15,3|| align=right|2,166|| align=right|0,114|| align=right|4,65|| align=right|3,187||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53901)||2000 FE50|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,250|| align=right|27,01|| align=right|3,543||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53902)||2000 FW52|| align=right|16,6|| align=right|2,409|| align=right|0,189|| align=right|1,32|| align=right|3,739||MBA||29. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(53903)||2000 FD55|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,087|| align=right|5,89|| align=right|3,636||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53904)||2000 FE56|| align=right|14,9|| align=right|2,663|| align=right|0,063|| align=right|5,22|| align=right|4,344||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53905)||2000 FY59|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,132|| align=right|8,22|| align=right|3,415||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53906)||2000 FH61|| align=right|14,6|| align=right|2,673|| align=right|0,080|| align=right|4,64|| align=right|4,371||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53907)||2000 GL1|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,145|| align=right|6,95|| align=right|3,504||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53908)||2000 GT2|| align=right|15,1|| align=right|2,399|| align=right|0,074|| align=right|7,47|| align=right|3,715||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53909)||2000 GC4|| align=right|15,0|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|1,51|| align=right|3,748||MBA||5. april 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(53910)||2000 GF4|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,123|| align=right|0,03|| align=right|3,730||MBA||6. april 2000||Modra||Modra
|-
|(53911)||2000 GZ4|| align=right|16,5|| align=right|2,164|| align=right|0,062|| align=right|4,19|| align=right|3,183||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53912)||2000 GL5|| align=right|16,7|| align=right|2,347|| align=right|0,078|| align=right|5,80|| align=right|3,596||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53913)||2000 GS6|| align=right|15,4|| align=right|2,327|| align=right|0,117|| align=right|6,19|| align=right|3,550||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53914)||2000 GO7|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,110|| align=right|7,32|| align=right|3,823||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53915)||2000 GR7|| align=right|15,2|| align=right|2,384|| align=right|0,062|| align=right|7,13|| align=right|3,681||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53916)||2000 GW7|| align=right|14,3|| align=right|2,290|| align=right|0,248|| align=right|10,54|| align=right|3,465||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53917)||2000 GP17|| align=right|16,0|| align=right|2,355|| align=right|0,051|| align=right|7,11|| align=right|3,614||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53918)||2000 GM18|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,185|| align=right|2,63|| align=right|3,660||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53919)||2000 GX18|| align=right|15,6|| align=right|2,894|| align=right|0,110|| align=right|1,98|| align=right|4,922||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53920)||2000 GA21|| align=right|15,4|| align=right|2,323|| align=right|0,144|| align=right|9,49|| align=right|3,539||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53921)||2000 GC25|| align=right|14,2|| align=right|2,885|| align=right|0,061|| align=right|4,37|| align=right|4,900||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53922)||2000 GC27|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,245|| align=right|2,66|| align=right|4,181||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53923)||2000 GW30|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,229|| align=right|2,30|| align=right|3,765||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53924)||2000 GJ37|| align=right|14,4|| align=right|2,659|| align=right|0,191|| align=right|3,05|| align=right|4,335||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53925)||2000 GF38|| align=right|15,8|| align=right|2,683|| align=right|0,020|| align=right|3,01|| align=right|4,395||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53926)||2000 GR38|| align=right|14,8|| align=right|2,474|| align=right|0,071|| align=right|8,48|| align=right|3,890||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53927)||2000 GB39|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,035|| align=right|5,59|| align=right|4,257||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53928)||2000 GT39|| align=right|16,6|| align=right|2,455|| align=right|0,122|| align=right|2,03|| align=right|3,846||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53929)||2000 GQ40|| align=right|14,5|| align=right|2,639|| align=right|0,120|| align=right|12,68|| align=right|4,287||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53930)||2000 GO42|| align=right|16,7|| align=right|2,448|| align=right|0,111|| align=right|5,49|| align=right|3,830||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53931)||2000 GQ42|| align=right|15,7|| align=right|2,369|| align=right|0,148|| align=right|1,55|| align=right|3,646||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53932)||2000 GB43|| align=right|15,4|| align=right|2,804|| align=right|0,082|| align=right|3,97|| align=right|4,695||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53933)||2000 GG44|| align=right|15,0|| align=right|3,098|| align=right|0,217|| align=right|2,11|| align=right|5,453||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53934)||2000 GQ44|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,115|| align=right|1,43|| align=right|4,049||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53935)||2000 GK45|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,025|| align=right|6,04|| align=right|4,174||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53936)||2000 GO45|| align=right|16,2|| align=right|2,382|| align=right|0,189|| align=right|1,88|| align=right|3,676||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53937)||2000 GS45|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,056|| align=right|6,00|| align=right|3,669||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53938)||2000 GZ45|| align=right|13,9|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|3,39|| align=right|4,533||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53939)||2000 GM46|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,112|| align=right|8,37|| align=right|4,191||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53940)||2000 GU47|| align=right|16,3|| align=right|2,600|| align=right|0,131|| align=right|2,66|| align=right|4,192||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53941)||2000 GD48|| align=right|14,5|| align=right|2,849|| align=right|0,121|| align=right|15,10|| align=right|4,809||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53942)||2000 GH49|| align=right|15,0|| align=right|2,648|| align=right|0,109|| align=right|1,41|| align=right|4,309||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53943)||2000 GF50|| align=right|15,9|| align=right|2,359|| align=right|0,114|| align=right|7,02|| align=right|3,622||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53944)||2000 GZ51|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,106|| align=right|3,36|| align=right|3,661||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53945)||2000 GK52|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,053|| align=right|5,43|| align=right|3,483||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53946)||2000 GC53|| align=right|15,4|| align=right|2,389|| align=right|0,195|| align=right|2,19|| align=right|3,691||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53947)||2000 GY53|| align=right|15,0|| align=right|2,747|| align=right|0,003|| align=right|1,66|| align=right|4,552||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53948)||2000 GZ53|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,119|| align=right|2,91|| align=right|3,528||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53949)||2000 GO54|| align=right|15,6|| align=right|2,474|| align=right|0,136|| align=right|3,01|| align=right|3,890||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53950)||2000 GX56|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,072|| align=right|6,86|| align=right|3,573||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53951)||2000 GC58|| align=right|14,2|| align=right|2,310|| align=right|0,096|| align=right|8,52|| align=right|3,511||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53952)||2000 GF59|| align=right|14,9|| align=right|2,694|| align=right|0,108|| align=right|12,74|| align=right|4,422||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53953)||2000 GP59|| align=right|14,6|| align=right|2,412|| align=right|0,215|| align=right|10,48|| align=right|3,745||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53954)||2000 GD60|| align=right|16,6|| align=right|2,304|| align=right|0,129|| align=right|2,22|| align=right|3,497||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53955)||2000 GJ60|| align=right|15,3|| align=right|2,694|| align=right|0,114|| align=right|1,50|| align=right|4,422||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53956)||2000 GP60|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,123|| align=right|8,22|| align=right|4,322||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53957)||2000 GJ61|| align=right|14,7|| align=right|2,570|| align=right|0,102|| align=right|4,01|| align=right|4,119||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53958)||2000 GN61|| align=right|15,9|| align=right|2,752|| align=right|0,078|| align=right|1,55|| align=right|4,565||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53959)||2000 GY61|| align=right|15,9|| align=right|2,709|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|4,457||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53960)||2000 GQ62|| align=right|15,2|| align=right|3,085|| align=right|0,145|| align=right|0,43|| align=right|5,417||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53961)||2000 GB63|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,180|| align=right|2,36|| align=right|3,859||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53962)||2000 GK63|| align=right|15,6|| align=right|2,953|| align=right|0,090|| align=right|2,71|| align=right|5,073||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53963)||2000 GQ63|| align=right|15,4|| align=right|2,667|| align=right|0,185|| align=right|4,68|| align=right|4,354||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53964)||2000 GO64|| align=right|15,4|| align=right|2,513|| align=right|0,126|| align=right|15,03|| align=right|3,984||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53965)||2000 GY64|| align=right|16,4|| align=right|2,460|| align=right|0,097|| align=right|1,86|| align=right|3,859||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53966)||2000 GA65|| align=right|15,7|| align=right|2,511|| align=right|0,166|| align=right|3,92|| align=right|3,979||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53967)||2000 GC65|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,150|| align=right|1,10|| align=right|3,505||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53968)||2000 GO65|| align=right|16,4|| align=right|2,423|| align=right|0,149|| align=right|0,32|| align=right|3,772||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53969)||2000 GV65|| align=right|15,6|| align=right|2,250|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|3,375||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53970)||2000 GC66|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,128|| align=right|1,58|| align=right|3,689||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53971)||2000 GJ66|| align=right|16,1|| align=right|2,549|| align=right|0,119|| align=right|4,64|| align=right|4,069||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53972)||2000 GM66|| align=right|15,2|| align=right|2,380|| align=right|0,028|| align=right|2,58|| align=right|3,672||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53973)||2000 GB67|| align=right|15,9|| align=right|2,440|| align=right|0,135|| align=right|2,89|| align=right|3,811||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53974)||2000 GD67|| align=right|15,8|| align=right|2,943|| align=right|0,075|| align=right|0,99|| align=right|5,048||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53975)||2000 GA68|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,204|| align=right|6,02|| align=right|5,383||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53976)||2000 GY69|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,061|| align=right|0,63|| align=right|3,364||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53977)||2000 GM70|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|5,97|| align=right|3,366||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53978)||2000 GH71|| align=right|15,3|| align=right|2,295|| align=right|0,024|| align=right|5,62|| align=right|3,477||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53979)||2000 GC73|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,130|| align=right|9,92|| align=right|4,647||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53980)||2000 GK73|| align=right|14,7|| align=right|2,249|| align=right|0,101|| align=right|5,59|| align=right|3,371||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53981)||2000 GQ73|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,056|| align=right|6,23|| align=right|3,510||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53982)||2000 GG74|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,027|| align=right|5,35|| align=right|4,184||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53983)||2000 GW74|| align=right|15,9|| align=right|2,479|| align=right|0,135|| align=right|2,67|| align=right|3,903||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53984)||2000 GZ76|| align=right|16,9|| align=right|2,338|| align=right|0,162|| align=right|0,95|| align=right|3,574||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53985)||2000 GG77|| align=right|14,5|| align=right|2,436|| align=right|0,105|| align=right|5,17|| align=right|3,802||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53986)||2000 GH77|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,072|| align=right|9,73|| align=right|4,648||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53987)||2000 GR77|| align=right|16,9|| align=right|2,301|| align=right|0,174|| align=right|0,93|| align=right|3,490||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53988)||2000 GW78|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,065|| align=right|2,53|| align=right|3,726||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53989)||2000 GT79|| align=right|17,2|| align=right|2,250|| align=right|0,124|| align=right|2,75|| align=right|3,373||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53990)||2000 GZ79|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,054|| align=right|4,57|| align=right|3,328||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53991)||2000 GF81|| align=right|16,2|| align=right|2,239|| align=right|0,095|| align=right|2,60|| align=right|3,349||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53992)||2000 GJ83|| align=right|15,9|| align=right|2,270|| align=right|0,202|| align=right|6,29|| align=right|3,419||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53993)||2000 GN83|| align=right|14,8|| align=right|2,527|| align=right|0,238|| align=right|10,63|| align=right|4,016||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53994)||2000 GS84|| align=right|15,5|| align=right|2,315|| align=right|0,171|| align=right|11,34|| align=right|3,521||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53995)||2000 GA88|| align=right|15,6|| align=right|2,310|| align=right|0,106|| align=right|6,11|| align=right|3,510||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53996)||2000 GC88|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,101|| align=right|10,20|| align=right|4,614||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53997)||2000 GD88|| align=right|14,0|| align=right|2,700|| align=right|0,116|| align=right|13,40|| align=right|4,436||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53998)||2000 GW88|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,086|| align=right|7,65|| align=right|3,680||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(53999)||2000 GS89|| align=right|15,2|| align=right|2,314|| align=right|0,180|| align=right|4,40|| align=right|3,520||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(54000)||2000 GN90|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,116|| align=right|6,03|| align=right|3,411||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov